Jméno Jeroným Colloredo, či v latinské podobě Hieronymus, může označovat více osob:

 Jeroným Colloredo-Waldsee (maršálek) (1582–1638) – rakouský maršál a komorník
 Jeroným Colloredo-Waldsee (1674–1726) – třetí držitel colloredského fideikomisu s centrem v Opočně, císařský maršálek
 Jeroným Colloredo-Waldsee (arcibiskup) – salcburský kníže-arcibiskup v letech 1772–1812
 Jeroným Karel z Colloredo-Mannsfeldu (1775–1822) – rakouský generál za napoleonských válek
 Hieronymus Ferdinand Rudolf Colloredo-Mannsfeld (1842–1881) – český šlechtic, rakousko-uherský politik, předlitavský ministr zemědělství